Westerbeek (dorp) - een dorp in Noord-Brabant
Westerbeek (huis) - een herenhuis in Frederiksoord
Kasteel Westerbeek - een voormalig kasteel in Den Haag
Westerbeek (schip, 1722) - een VOC-schip

Zie ook
Westerbeeksloot (of kolonievaart) - een kanaal in Zuidwest Drenthe
Westerbeeksloot - een landgoed in Frederiksoord